Centerview ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Centerview (Kansas)
 Centerview (Kentucky)
 Centerview (Missouri)
 Centerview (North Carolina)
 Centerview (Oklahoma)
 Centerview (Tennessee)
 Centerview (Texas)